Список ссавців Чорногорії містить перелік видів, зареєстрованих на території Чорногорії (південна Європа) згідно з МСОП. Список не містить свійських та забрідлих тварин. Список налічує 15 видів ряду Хижі (Carnivora), 6 — ряду Cetartiodactyla, 29 — Рукокрилі (Chiroptera), 12 — Комахоїдні (Eulipotyphla), 1 — Зайцеподібні (Lagomorpha) і 25 видів з ряду Гризуни (Rodentia).

Природоохоронні статуси 
Із 87 зазначених в таблиці видів, 1 перебуває на межі зникнення, 1 — під загрозою вимирання, 4 — є уразливими, 6 — близькі до загрозливого стану.

Природоохоронні статуси за оцінками МСОП, позначено так:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Чорногорія
Фауна Чорногорії
 
Списки:Біота Чорногорії